En voïvodie d'Opole :
 Jemielnica, gmina rurale du powiat de Strzelce Opolskie ;
 Jemielnica, localité et siège du gmina précédent.